Bendogo peut désigner :
 Bendogo, la localité située dans le département d'Absouya au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département d'Arbollé au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département de Kogho au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département de Loumbila au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département de Toéghin au Burkina Faso
 Bendogo, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso
 Bendogo-Peulh, la localité située dans le département de Boussouma (province du Sanmatenga) au Burkina Faso

Homonymie de localités